Stoneville är en ort i Australien. Den ligger i kommunen Kalgoorlie/Boulder och delstaten Western Australia, omkring 570 kilometer öster om delstatshuvudstaden Perth.

Trakten runt Stoneville är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer.. 

Omgivningarna runt Stoneville är i huvudsak ett öppet busklandskap. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Western Australia